Brace for Impact – album dei Persiana Jones del 2003
Brace for Impact – album dei Gun Barrel del 2012